Coloma kan verwijzen naar
een van de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Coloma (Californië)
 Coloma (Michigan)
 Coloma (Wisconsin)
maar ook naar personen:
 Pedro I (de) Coloma (1556-1621), Spaanse don die zich in de Nederlanden vestigde en er in 1586 de baronie Bornhem kocht, stamvader van Brabants-Mechelse tak waaronder:
 Charles Vital Coloma of — als graaf — de Coloma (1718–1758), met eigendommen in Sint-Pieters-Leeuw en Mechelen, vader van Ernest Coloma
 (Jean) Ernest Coloma of — als graaf — de Coloma (1747-1825), veelal vermeld als baron van Sint-Pieters-Leeuw, met eigendommen te Mechelen, zoon van Charles Vital en neef van Henri Pierre Coloma
 Henri Pierre Coloma of — als graaf — de Coloma (1748-1819), vermaard pomoloog, neef van Ernest Coloma
 Carlos Coloma (militair) (1566-1637), Spaans militair commandant, diplomaat en auteur
 Juan Andrés Coloma Pérez Calvillo (1621-1694), 4e graaf van Elda
 Carlos Coloma (wielrenner) (1981), Spaans mountainbiker
en plaatsen, scholen en gebouwen:
 Kasteeldomein Coloma of kort domein Coloma, een domein in de Vlaamse gemeente Sint-Pieters-Leeuw, voormalig eigendom van en genoemd naar Charles Vital Coloma
 Domein Coloma te Mechelen, voormalig eigendom van en genoemd naar Ernest Coloma. Zijn naam heeft altijd deel uitgemaakt van de naam van de school die er later werd opgericht, zoals COLOMAplus
 Een wijk, buurt of parochie met en bij het domein Coloma te Mechelen, ook wel Tervuursesteenweg genoemd. Hierin staat ook de Sint-Jozef-Colomakerk.

Zie ook
 Santa Coloma